Стейси Торн (), настоящее имя Лейси Торнтон (); род. , Хантсвилл, Алабама, США) — американская порноактриса и модель.

Биография 
Стейси имеет ирландское и австрийское происхождение. Торн впервые стала сниматься в порно в возрасте 21 года, в 2004 году — причём сразу начала выступать в откровенных хардкорных сценах. Она работала в таких известных компаниях, как Vivid Entertainment, Metro, Hustler, Sin City, Wildlife, Pure Filth и Adam & Eve. Торн выиграла премию AVN за лучшую сцену группового секса в 2005 году. Кроме того, Стейси также была номинирована на AVN Awards за лучший групповой секс в 2007 году и лучший анальный секс в 2008 году.

У Стейси есть три татуировки (паук и паутина внутри правого запястья; плетённое солнце с лицом внутри на нижней части спины; роза на левой лопатке), а также пирсинг на языке и в левой ноздре.
Съёмки в порно прекратились в 2014 году. Проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

По данным на июль 2021 года, Стейси Торн снялась в 367 порнофильмах.

Премии и номинации

Избранная фильмография 
 Oversized Cum Buttons (2011)
 2 Big, Two Black for Her White Crack (2010)
 Hot Ass 4 (2009)
 Cry Wolf (2008)
 Anal Hell 2 (2007)
 Throat Gaggers #10 (2006)
 Sodom 2: The Bottom Feeder (2005)
 Дебби покоряет Даллас снова (2005)
 Orgy World 7 (2004)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами